An Amzer (« le temps » en breton) est le nom de plusieurs titres d'édition.

Revue 
 An Amzer, revue hebdomadaire entièrement en breton fondée et dirigée par Mark Decambourg. Elle dura deux ans et eut jusqu'à 350 abonnés. Sans moyens de professionnalisation et de développement, elle donna naissance à Heklev et An Imajer, qui disparurent presque aussitôt. La même année naissaient les revues bretonnantes Al Lanv et Bremañ qui ont perduré, tandis que Planedenn disparut quelques années plus tard.

Poésie 
 An Amzer Poésies est à la fois une association de poésie basée à Brest, une revue semestrielle et une maison d'édition. L'association a été créée en 1988 par Alain Le Roux sous le nom "Rencontre des poètes et artistes en Bretagne" (RPAB) et An Amzer Poésies était le nom de la revue et de la maison d'éditions. Depuis 2003, l'association porte également le même nom. L'association a été successivement présidée par Alain Le Roux, Patrice Fath et Jean-Luc Autret.
An Amzer Poésies publie sa revue sous un nouveau titre : Lune en carré, depuis novembre 2019 (n° 65).

Maison d'édition 
 Le temps éditeur, An Amzer, maison d'édition, basée à Nantes jusqu'en 2009, puis à Pornic, dirigé par Thierry Jamet, qui publie des ouvrages en français et en breton.

Site d'actualités bretonnes 
 anamzer.com, site Internet d’actualités politiques et économiques bretonnes.

Notes et références 

Revue littéraire en Bretagne
Presse écrite en breton